

Sigle 
 CNP – Caisse nationale de prévoyance, una società francese di assicurazioni, è diventata CNP Assurances

Codici 
 CNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Nerlerit Inaat, in Groenlandia

Partiti politici 
 CNP – sigla formale del Nuovo Partito di Taiwan

Altro 
 CNP – abbreviazione di copia e incolla: copy & paste – c'n'p